O Campeonato Colombiano de Futebol de 2003 - Finalización, oficialmente "Copa Mustang II" por motivos de patrocínio, (organizado pela Divisão Maior do Futebol Colombiano) foi a 58º edição do campeonato do futebol de Colômbia. Os clubes jogavam partidas de ida todos contra todos. Os oito melhores se classificavam para um octogonal com dois grupos de quatro, sendo que os dois primeiros colocados jogavam uma final que decidia o Apertura. O campeão do Finalización era classificado para a Copa Libertadores da América de 2004, juntamente com o campeão do Apertura e o melhor colocado na soma dos dois torneios. O último colocado na tabela da primeira fase era rebaixado para o Campeonato Colombiano de Futebol de 2004 - Segunda Divisão. Os dois melhores na soma do Apertura e Finalización que não foram classificados para a Libertadores vão para a Copa Sul-Americana 2004.

Participantes

Campeão

Campeonato Colombiano de Futebol
Desporto na Colômbia em 2003